Алекса́ндр Комисса́ров:
 Комиссаров, Александр Анатольевич (род. 1946) — советский и российский художник двухмерного пространства.
 Комиссаров, Александр Васильевич (1910—1988) — советский гитарист-исполнитель, гитарный мастер, композитор.
 
 Комиссаров, Александр Михайлович (1904—1975) — советский актёр.
 Комиссаров, Александр Николаевич (род. 1947) — кандидат технических наук, заслуженный изобретатель России.
 Комиссаров, Александр Павлович (род. 1950) — советский футболист, советский и российский тренер.